Brzija kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Brzija (vattendrag), Montana, 
 Brzija (distrikt), Montana, Obsjtina Berkovitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar